Бечирович — фамилия. Известные носители:

 Бечирович, Азра (род. 1980) — боснийская баскетболистка, форвард.
 Бечирович, Сани (род. 1981) — словенский баскетболист, заигрывающий или атакующий защитник.
 Бечирович, Эдвин (род. 2000) — шведский футболист, нападающий.